Paige Matthews−Mitchell to fikcyjna postać z serialu "Czarodziejki". Po raz pierwszy pojawia się na początku sezonu czwartego, w odcinku Charmed Again, po śmierci swojej najstarszej przyrodniej siostry, Prue Halliwell. Grała ją Rose McGowan.

Życie przed Czarodziejkami  
Paige przyszła na świat 2 sierpnia 1977 roku. Była córką Patty Halliwell (Finola Hughes) i Sama Wildera (Scott Jaeck), jej opiekuna. Tuż po urodzeniu została podrzucona pod drzwi zakonu sióstr. Później została adoptowana i to dzięki rodzicom adopcyjnym zyskała nazwisko Matthews. Była trudnym dzieckiem, jej rodzice mieli z nią dużo kłopotów. Zginęli w wypadku samochodowym a Paige ocalała tylko dzięki swoim mocom, choć nie miała o tym wówczas zielonego pojęcia. Dzięki wypowiedzeniu przez Piper zaklęcia "straconej siostry", do Paige trafia wzmianka o pogrzebie Prue. Dziewczyna udała się na nie, gdzie poznała Phoebe i Piper. Phoebe miała wizję, że Paige groziło niebezpieczeństwo ze strony demona, który zabił ich siostrę. Gdy widziała, jak Paige używała swoich mocy, żeby uniknąć śmierci, zaczęła coś podejrzewać. W końcu prawda wyszła na jaw. Paige nie była skora do tego, aby pogodzić się z tym kim jest, ale w końcu uległa i postanowiła pomagać swoim przyrodnim siostrom w walce z siłami zła, tym samym odbudować "Moc Trzech".

Praca i życie prywatne 
Paige była pracownikiem socjalnym. Pomagała ludziom z kłopotami. Na początku czwartego sezonu, Paige ma chłopaka o imieniu Shane, który został opętany przez Źródło. W kolejnych odcinkach sezonu poznajemy bliskiego przyjaciela Paige - Glena. Ten jednak wyjechał w podróż, w odcinku 4x10 "A Paige from the Past". W sezonie piątym rzuciła pracę, by szkolić się w kierunku magii. W kolejnych sezonach Paige zainteresowała się pracą w policji. Paige przez całą sagę przeszła przez kilka związków, jednak dopiero w odcinku 8x16 "Engaged and Confused" wyszła za mąż, za poznanego kilka odcinków wcześniej kuratora policyjnego Henry'ego Mitchella (Ivan Sergei).

W epilogu serialu zostało ujawnione, że Paige została matką jednego chłopca i dwóch bliźniaczek, oraz że doszkalała swoją magiczną wiedzę, a także zajmowała się szkoleniem przyszłych czarodziejek.

Moce i życie Czarodziejki 
Paige jest w połowie wiedźmą, w połowie Duchem Światłości. Posiada takie moce jak: 
 orbitowanie (rodzaj teleportacji),  
 telekineza orbitalna ("teleportowanie" przedmiotów),  
 uleczanie ran,  
 zmiana wyglądu,  
 wyczuwanie innych osób (może znaleźć np.: inne Duchy Światłości).

Jako czarodziejka, Paige spisywała się bardzo dobrze. W sezonie 5 porzuciła pracę aby całkowicie oddać się magicznemu rzemiosłu. Nie raz Paige ćwiczyła eliksiry, zaklęcia. Przez przypadek zmieniła nawet kolor włosów na rudy podczas warzenia mikstur. Czarodziejka lubiła Szkołę Magii, ponieważ często tam przebywała i angażowała się w jej życie społeczne. Prócz walki z demonami, dostała podopiecznych, niczym prawdziwy Duch Światłości. Musiała im pomagać i wspierać na drodze do zostania nowymi Duchami Światłości. Jedną z jej podopiecznych była Billie Jenkins (Kaley Cuoco). Wiele razy udowodniła, że jest dobrą siostrą i czarodziejką tak samo dobrą jak Prue.

Konto zgonów 
Przez pięć sezonów, Paige zginęła 8 razy.

Rodzina 

Postacie z serialu Czarodziejki